Båtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Båtsjön, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (1,11 km²)
Båtsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (9,4 ha)
Stora Båtsjön, sjö i Ovanåkers kommun,  (39,1 ha)
Båtsjön, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (7,67 ha)
Lill-Båtsjön, sjö i Robertsfors kommun, 
Stor-Båtsjön, sjö i Robertsfors kommun,  (18,9 ha)
Båtsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,45 km²)
Båtsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (83 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn